Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2008/2009 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były po raz pierwszy na 4 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej, Klasie A (2 grupy) oraz Klasie B (4 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 Ekstraklasa - brak
 I liga - Korona Kielce
 II liga - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Nida Pińczów
 III liga, gr. VII - Wierna Małogoszcz, Orlicz Suchedniów, Naprzód Jędrzejów, Czarni Połaniec, Lubrzanka Kajetanów, Pogoń 1945 Staszów, Korona II Kielce, Granat Skarżysko-Kamienna, Neptun Końskie

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=11|

Klasa Okręgowa 

|rowspan=12|

Klasa A

grupa świętokrzyska I 

|rowspan=8|

grupa świętokrzyska II 

|rowspan=7|

|rowspan=1|

Klasa B

grupa świętokrzyska I 

|rowspan=6|

grupa świętokrzyska II 

|rowspan=4|

grupa świętokrzyska III 

|rowspan=1|

|rowspan=1|

grupa świętokrzyska IV

Baraże o Klasę A

Baraż I 

Zwycięzca: Gród Ćmińsk

Baraż II 

Zwycięzca: Zdrój Busko-Zdrój

Przypisy

Bibliografia 
90 minut

Sport w województwie świętokrzyskim